Городище — деревня в Мценском районе Орловской области России. Входит в состав Тельченского сельского поселения.

География 
Деревня находится в северной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности, к северу от реки Оки, на расстоянии примерно 13 километров (по прямой) к западу от города Мценска, административного центра района. 

Климат населённого пункта характеризуется как умеренно континентальный с умеренно морозной зимой и теплым, иногда жарким летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца — января, составляет −9,4°С, температура самого теплого +19°С.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 100 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 %.

Примечания

Источники 
 Генеральный план Тельченского сельского поселения Мценского района Орловской области. Схема границ территорий и земель

Населённые пункты Мценского района